Deux navires de l'US Navy ont porté le nom USS Jeannette :

, ancienne canonnière de la Royal Navy sous le nom HMS Pandora, lancée en 1861, acquise par l'US Navy en 1878 à des fins d'explorations polaires et coulée en 1881 dans l'océan Arctique.

, lancée en 1905, acquise par l'US Navy en 1917, patrouilleur pendant la première guerre mondiale et vendue en 1920.

Jeannette